Kraskovo může být:

 Kraskovo (okres Rimavská Sobota) – slovenská obec v okrese Rimavská Sobota
 Kraskovo (Moskevská oblast) – sídlo městského typu v Moskevské oblasti v Rusku